Бру́но Лабба́диа (; ) — немецкий футболист и футбольный тренер.

Карьера

Клубная карьера 
С 1984 по 2003 год Бруно Лаббадиа играл в первой и второй Бундеслиге за клубы «Дармштадт 98», «Гамбург», «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Кёльн», «Вердер», «Арминия» и «Карлсруэ».

Всего за свою карьеру Лаббадиа сыграл 328 матчей в первой Бундеслиге, забив 103 гола, и 229 матчей во второй Бундеслиге, забив 101 гол, и стал на тот момент единственным футболистом, которому удалось забить по 100 голов в обеих бундеслигах.

В составе «Кайзерслаутерна» он выиграл Кубок Германии в 1990 году, забив два гола в финальном матче в ворота «Вердера» (матч закончился со счётом 3:2), и стал чемпионом Германии в 1991 году. Во второй раз Лаббадиа стал чемпионом Германии в 1994 году в составе «Баварии». В 1999 году он стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги в составе «Арминии», забив 28 голов.

Карьера в сборной 
Бруно Лаббадиа сыграл два матча за сборную Германии: в 1992 году против сборной Уругвая (Германия победила 4:1) и в 1995 году против сборной Бельгии (2:1).

Тренерская карьера 
После окончания своей карьеры в качестве профессионального игрока Бруно Лаббадиа работал тренером в клубах «Дармштадт 98», «Гройтер Фюрт», «Байер 04» и «Гамбург».

12 декабря 2010 руководство «Штутгарта» заменило исполняющего обязанности главного тренера команды Йенса Келлера, который не смог вывести клуб из зоны вылета, на Бруно Лаббадиа.
30 января 2013 года контракт был продлён до 2015 года, однако 26 августа 2013 года Лаббадиа был отправлен в отставку.

Достижения

Командные достижения 
Кайзерслаутерн
 Чемпион Германии: 1991
 Обладатель Кубка Германии: 1990
Бавария
 Чемпион Германии: 1994

Личные достижения 
 Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 1998/99

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Карлсруэ»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Дармштадт 98»
Тренеры ФК «Гройтер Фюрт»
Тренеры ФК «Байер 04»
Тренеры ФК «Гамбург»
Тренеры ФК «Штутгарт»
Тренеры ФК «Вольфсбург»
Тренеры ФК «Герта»